Deutsche Meisterschaften im Hockey werden für Herren seit 1937, für Damen seit 1940 ausgetragen. Im Hallenhockey wurden in der Bundesrepublik erstmals 1962, in der DDR bereits 1951 nationale Titelkämpfe durchgeführt. 
Für die Jahre 1950 bis 1990 ist zu beachten, dass die folgende Aufstellung die jeweiligen Meister für die Bundesrepublik Deutschland enthält, für die DDR siehe DDR-Hockeymeister.

Deutsche Meister der Damen und Herren im Hockey 
Vorläufer der ab 1937 ausgetragenen deutschen Meisterschaften waren vor dem Ersten Weltkrieg die Wettkämpfe um den goldenen Wanderpokal der Deutschen Akademischen Hockeymeisterschaft. Den ersten Titel hierbei holte 1910 der Berliner HC, dessen Endspielgegner nicht übermittelt ist. 1911 gewann der ASC Straßburg im Endspiel 3:2 gegen den Leipziger SC 01, 1912 der Leipziger SC 01 3:0 gegen den Berliner HC und bei der letzten Austragung 1913 erneut der Leipziger SC 01, diesmal 11:1 gegen den HV Jahn München. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden zumindest bei den Deutschen Kampfspielen 1922 und 1926 Hockeysieger ermittelt. In beiden Fällen gewann der Leipziger SC 01 und kann damit als Quasi-Meister betrachtet werden. Ob auch 1930 und 1934 Titelträger im Hockey ermittelt wurden, ist noch zu erforschen. Den einzigen ermittelten deutschen Meistertitel beim Arbeiter Turn- und Sportbund (ATSB) holte 1922 Fichte Berlin-Moabit mit einem 5:1-Sieg über Berlin-Schönholz, während der einzige ermittelte Sieger der kommunistischen Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit 1932 SC Adler Pankow hieß, der den ASV Leipzig-Schönefeld 03 mit 2:0 schlug. Allerdings hatten die Meisterschaften des ATSB und insbesondere des sogenannten "Rotsports" nicht den gleichen sportlichen Stellenwert wie der "bürgerliche" Hockeysport. 1937 wurde erstmals der Deutsche Hockeymeister nach der Gleichschaltung der Sportverbände unter der noch heute gebräuchlichen Bezeichnung ermittelt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb der Feld-Saison 2019/20 nach der Winterpause zunächst nicht wieder aufgenommen. Es wurde später entschieden, die Saison 2019/20 nicht als solche fortzuführen, sondern die Ergebnisse der Hinrunde als Start der eigentlich im Herbst startenden Saison 2020/21 zu nehmen, und somit eine Doppelsaison zu spielen. Die Hallensaison 2020/21 wurde aus selbem Grund vollständig abgesagt.

Deutsche Rekordmeister im Feldhockey 

Herren

 18 Titel: Uhlenhorst Mülheim (1950, 1954, 1955, 1957, 1958, 1960, 1964, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 2018, 2019)
 10 Titel: Rot-Weiss Köln (1972, 1973, 1974, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2021, 2022)
 7 Titel: Der Club an der Alster (1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011)
 7 Titel: Berliner HC (1941, 1942, 1961, 1962, 1963, 1965, 2012)
 5 Titel: Rüsselsheimer RK (1968, 1971, 1975, 1977, 1978)
 4 Titel: Harvestehuder THC (1996, 1998, 2000, 2014)
 3 Titel: Gladbacher HTC (1966, 1981, 2002)
 3 Titel: SC Frankfurt 1880 (1969, 1970, 1989)
 3 Titel: TG Frankenthal (1979, 1980, 1983)
 2 Titel: Berliner SC (1937, 1938)
 2 Titel: Dürkheimer HC (1992, 1993)
 2 Titel: SC Brandenburg (1956, 1959)
 2 Titel: TSV Sachsenhausen 1857 (1939, 1943)
 2 Titel: Club Raffelberg (1951, 1953)
 1 Titel: Berliner SV 92 (1940)
 1 Titel: Crefelder HTC (2006)
 1 Titel: HC Heidelberg (1982)
 1 Titel: HTC Stuttgarter Kickers (2005)
 1 Titel: Klipper THC Hamburg (1952)
 1 Titel: Limburger HC (1984)
 1 Titel: LSV Hamburg (1944)
 1 Titel: Schwarz-Weiß Köln (1976)
 1 Titel: Mannheimer HC (2017)

Damen

 14 Titel: Harvestehuder THC (1942, 1943, 1944, 1950, 1951, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1968, 1971, 1973)
 9 Titel: Berliner HC (1994, 1996, 1999, 2000, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013)
 6 Titel: Eintracht Braunschweig (1965, 1969, 1974, 1975, 1976, 1978)
 6 Titel: Rüsselsheimer RK (1992, 1993, 1995, 1997, 2001, 2004)
 6 Titel: Uhlenhorster HC (1963, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017)
 5 Titel: Würzburger Kickers (1941, 1952, 1953, 1955, 1956)
 5 Titel: Rot-Weiss Köln (1998, 2003, 2007, 2012, 2014)
 4 Titel: Großflottbeker THGC (1966, 1970, 1977, 1979)
 4 Titel: RTHC Bayer Leverkusen (1982, 1983, 1985, 1990)
 3 Titel: Kölner HTC Blau-Weiss (1980, 1986, 1987)
 2 Titel: 1. Hanauer THC (1981, 1984)
 2 Titel: SC Frankfurt 1880 (1988, 1989)
 2 Titel: Der Club an der Alster (2018, 2019)
 2 Titel: Düsseldorfer HC (2021, 2022)
 1 Titel: 1. FC Nürnberg (1954)
1 Titel: Eintracht Frankfurt (1991)
 1 Titel: Klipper THC Hamburg (2002)
 1 Titel: LTTC Rot-Weiß Berlin (1940)
 1 Titel: SC Brandenburg (1961)
 1 Titel: TSV Zehlendorf 88 (1972)

Deutsche Rekordmeister im Hallenhockey 

Herren

11 Titel: Rot-Weiss Köln (1974, 1978, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 2009, 2012, 2017, 2020)
 7 Titel: TG Frankenthal (1969, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984)
 5 Titel: Berliner HC (1962, 1963, 1965, 1970, 1975)
 5 Titel: Dürkheimer HC (1997, 1998, 1999, 2000, 2005)
 5 Titel: Harvestehuder THC (1994, 1996, 2013, 2015, 2023)
 4 Titel: Rüsselsheimer RK (1973, 1976, 1979, 2008)
 3 Titel: Limburger HC (1985, 1990, 1991)
 3 Titel: Gladbacher HTC (1966, 1967, 1988)
 3 Titel: HTC Uhlenhorst Mülheim (1987, 2014, 2016)
 3 Titel: Uhlenhorster HC (1964, 2002, 2018)
 3 Titel: Der Club an der Alster (2004, 2011, 2019)
 2 Titel: Münchner SC (2003, 2006)
 2 Titel: Mannheimer HC (2010, 2022)
 1 Titel: Crefelder HTC (2007)
 1 Titel: HC Heidelberg (1971)
 1 Titel: HG Nürnberg (1968)
 1 Titel: Rot-Weiß München (2001)
 1 Titel: SC Frankfurt 1880 (1972)

Damen

 9 Titel: Rüsselsheimer RK (1990, 1991, 1993, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005)
 7 Titel: ESV Rot-Weiß Stuttgart (1963, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971)
 6 Titel: Berliner HC (1992, 1995, 1996, 2000, 2011, 2013)
 5 Titel: SC Brandenburg (1976, 1978, 1986, 1988, 1989)
 5 Titel: Der Club an der Alster (2006, 2008, 2009, 2018, 2020)
 4 Titel: Kölner HTC Blau-Weiss (1977, 1979, 1980, 1985)
 4 Titel: RTHC Bayer Leverkusen (1981, 1982, 1984, 1987)
 3 Titel: Eintracht Braunschweig (1973, 1974, 1975)
 2 Titel: Großflottbeker THGC (1966, 1972)
 2 Titel: Klipper THC Hamburg (1999, 2001)
 2 Titel: Rot-Weiss Köln (1965, 2012)
 2 Titel: Uhlenhorster HC (2014, 2017)
 2 Titel: Düsseldorfer HC (2015, 2019)
 1 Titel: 1. Hanauer THC (1983)
 1 Titel: Harvestehuder THC (2007)
 1 Titel: Eintracht Frankfurt (1997)
 1 Titel: SKG Frankfurt (1962)
 1 Titel: TSV Mannheim (2010)
 1 Titel: Mannheimer HC (2016)

Rekordtitel nach Clubs 

Herren

 1. Rot-Weiss Köln: 21 Titel (10 / 11)
 1. Uhlenhorst Mülheim: 21 Titel (18 Feld / 3 Halle)
 3. Berliner HC: 12 Titel (7 / 5)
 4. TG Frankenthal: 10 Titel (3 / 7)
 4. Club an der Alster: 10 Titel (7 / 3)
 5. Rüsselsheimer RK: 9 Titel (5 / 4)
 5. Harvestehuder THC: 9 Titel (4 / 5)

Damen

 1. Harvestehuder THC: 15 Titel (14 Feld / 1 Halle)
 1. Rüsselsheimer RK: 15 Titel (6 / 9)
 1. Berliner HC: 15 Titel (9 / 6)
 4. Eintracht Braunschweig: 9 Titel: (6 / 3)
 5. RTHC Bayer Leverkusen: 8 Titel: (4 / 4)
 5. Uhlenhorster HC Hamburg: 8 Titel (6 / 2)
 5. Club an der Alster: 8 Titel (3 / 5)

Gesamt

 1. Rot-Weiss Köln: 28 Titel (10 / 11 / 5 / 2)
 2. Berliner HC: 27 Titel (7 Feld Herren / 5 Halle Herren / 9 Feld Damen / 6 Halle Damen)
 3. Rüsselsheimer RK: 24 Titel (5 / 4 / 6 / 9)
 3. Harvestehuder THC: 24 Titel (4 / 5 / 14 / 1)
 4. Uhlenhorst Mülheim: 22 Titel (18 / 3 / 1 / 0)

Einzelnachweise 

Hockey
Meister, Deutscher (Hockey)
Hockeywettbewerb für Vereinsmannschaften